Domorganus är ett släkte av rundmaskar. Domorganus ingår i familjen Axonolaimidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Domorganus